

Geografia 
 Miola – frazione del comune di Baselga di Piné, in provincia di Trento

Persone 
 Aronne Miola (n. 1937) – mprenditore e dirigente sportivo italiano,, ex presidente del Vicenza Calcio
 Camillo Miola (1840-1919) –  pittore italiano, tra i primi seguaci del morellismo.